

Patronyme 

 Edmund James Banfield (1852–1923), journaliste et écrivain australien ;
 George J. Banfield (1888–1963), réalisateur et producteur de cinéma britannique ;
 Gottfried Banfield (1890–1986), pilote autrichien, as de l'aviation lors de la Première Guerre mondiale ;
 Jillian Banfield (née en 1959), biochimiste et géomicrobiologiste australienne.

Toponyme 
 Banfield, une ville en Argentine.

Organisations 
 Banfield, une chaîne américaine de cliniques vétérinaires ;
 Club Atlético Banfield ou simplement Banfield, un club de football argentin basé dans la ville du même nom.

Homonymie de patronyme
Homonymie de toponyme